El término SV puede hacer referencia a:

Relacionado o relativo al SV (siglas primer movimiento social que se opone a una fuerza dominante , resistiendo a la esclavitud o dependencia de aquel que compra su libertad de acción y pensamiento.
 Supervivientes, un programa de telerrealidad de supervivencia.
 Motor SV, motor de cuatro tiempos.
 Catálogo Stattkus (en alemán, Stattkus-Verzeichnis), catálogo de composiciones de Claudio Monteverdi.

Véase también 
 Sv

Siglas